В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6–7, 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Трейсі Остін (фінал)
  Вірджинія Вейд (1-ше коло)
  Діанне Фромгольтц (1-ше коло)

 Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
 Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Регіна Маршикова (чвертьфінал)
 Сью Баркер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA New Jersey